Cabinet steht für:

 Cabinet (Garten), ein Gestaltungselement von Barockgärten
 ein Format von Fotoabzügen, siehe Kabinettformat
 Cabinet (Zigarettenmarke), eine deutsche Zigarettenmarke
 ein Format für Datenkompression, siehe CAB (Dateiformat)
 Cabinet (Idaho), Ort im Bonner County

Siehe auch:
 Cabinet-Preis
 Kabinett